Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2013/2014. De club uit Milaan speelde dit seizoen geen Europees voetbal, nadat het in het seizoen 2012/13 niet verder was gekomen dan de negende plaats in de eindrangschikking. Onder leiding van de nieuwe trainer Walter Mazzarri speelde Internazionale dit seizoen in totaal 41 officiële duels; in de strijd om de Coppa Italia verloor de club in de achtste finale met 1-0 van Udinese door een treffer van de Braziliaan Maicosuel.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand 
Internazionale eindigde op de vijfde plaats in de eindrangschikking, op maar liefst 42 punten van kampioen Juventus. De club stond dit seizoen onder leiding van Walter Mazzarri, de opvolger van Andrea Stramaccioni. Dankzij de vijfde plaats plaatste Inter zich voor de play-offs van de UEFA Europa League 2014/15.

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de Serie A in het seizoen 2013/14.

Toeschouwers

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia in het seizoen 2013/14.

Statistieken 

2014
Italiaanse voetbalclub 2013/14